Нёве́ль-ле-Кромари́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Рьоз. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70383.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 18 км севернее Безансона, в 26 км к югу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 324 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 211 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 171 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 81,0 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 171 активных жителей работали 163 человека (84 мужчины и 79 женщин), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 40 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона